Чарльз «Чарли» Алан Уэбер-младший (; род. 20 сентября 1978 года) — американский актёр, известный по ролям Бена Уилкинсона в телесериале «Баффи — истребительница вампиров», Тодда в сериале «Недоуспешные», и Фрэнка Дельфино в сериале «Как избежать наказания за убийство».

Ранние годы 
Чарльз Алан Уэбер-младший родился 20 сентября 1978 года в Джефферсон-Сити, штат Миссури в США. С раннего детства увлекался актёрством. В старших классах изучал драму, но не участвовал в школьных постановках. После окончания школы уехал в колледж, который бросил через год и переехал в Нью-Йорк в возрасте 19 лет. Начал изучать актёрское ремесло, подрабатывая моделью, прежде чем его карьера пошла вверх.

Карьера 
Ролью-прорывом можно назвать главную роль в романтической комедии «Клуб разбитых сердец» 2000 года. Уэбер появился во многих телесериалах, но одной из самых примечательных ролей является роль молодого врача Бена Уилкинсона в пятом сезоне культового шоу «Баффи — истребительница вампиров». Его персонаж выбрала мстительная богиня Глори — она завладела телом Бена, чтобы добраться до Истребительницы. В финале сезона его герой погибает — Уэбер снимался в шоу с 2000 по 2001 годы. В 2004 он сыграл Бретта Паттерсона в фильме «Жестокие игры 3», который вышел сразу на видео.

С 2003 по 2004 года снимался в семейной драме «Любовь вдовца» в роли Джея. Появился в такие сериалах, как «Шоу Дрю Кэри», «Зачарованные», «Вероника Марс», «Правило Джорджии» и «Доктор Хаус». Недавно актёр снялся в кино-пародии «Вампирский засос» с Мэттом Лантером в главной роли — оба они снялись в телесериале «90210: Новое поколение». Также стоит отметить появление в сериале канала MTV «Недоуспешные», где актёр снялся в регулярной роли.

В 2014 году Уэбер получил одну из основных ролей в сериале Шонды Раймс «Как избежать наказания за убийство».

Фильмография

Примечания

Ссылки